Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Batu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Batu (Keliling Danau), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Tanjung Batu (Tanjung Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Batu (Tulung Selapan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra